USS Intrepid (1798)
 USS Intrepid (1874)
 USS Intrepid (1904)
 USS Intrepid (1943)
 De Intrepid-klasse sterschepen uit Star Trek, waartoe ook de U.S.S. Voyager behoort